1944 – rok

Tytuły dzieł 
 1944 – polski serial telewizyjny z 1984 roku
 1944 – estoński film z 2015 roku
 1944 – album ukraińskiej piosenkarki Dżamały z 2016 roku
 1944 – utwór Dżamały z tego albumu